Lurago est le nom de famille d'une famille de maitres d'œuvre et d'architectes d'origine italienne actifs en Bohême aux  et s.

Carlo Lurago 

Carlo Lurago, originaire du Tessin, est un ami d'Antonio Aichl, le grand-père de Santini-Aichl. Il est surtout actif à Prague :
 Église du Saint-Sauveur (restauration : 1638-48)
 Église Notre-Dame-sous-la-Chaine (chœur : 1640-60)
 Palais Kinský, rue Hybernská (ca 1660)
 Église Saint-Ignace (1665-70)
 Palais Hložek (1670)
 Palais Lobkowicz au Château de Prague (ca 1677)
 Porte Táborská de la forteresse de Vyšehrad (1678)
 Église Saint-François-Séraphin (1679-89)

Francesco Lurago (?-1691) 
On lui doit l'achèvement du collège des Jésuites de Malá Strana.

Martin Lurago (1671-1738) 
Il réalise la construction du couvent des carmélites de Prague.

Anselmo Lurago (1701-1765) 
La plus grande part de la carrière de cet architecte italien se déroule à Prague où il collabore longtemps avec Kilian Ignace Dientzenhofer dont il achève l'œuvre à sa mort. On lui doit :
 Maison « à l'éléphant noir » (1739)
 Palais Sylva-Taroucca, avec Dientzenhofer (1743-51)
 Palais Černín (Portails : 1747)
 Musée astronomique du Clementinum avec František Maxmilian Kaňka (1748)
 Établissement des nobles dames au Château de Prague (1753-55)
 Palais Royal en collaboration avec Anton Kunz et Antonin Haffenecker (1753-75)
 Beffroi de l'Église Saint-Nicolas de Malá Strana (1755)
 Le palais Kinský sur la Place de la Vieille-Ville (1755-65)
 Chapelle Sainte-Croix au Château de Prague (1756-63)

Articles connexes 
 Jan Blažej Santini-Aichel
 Johann Bernhard Fischer von Erlach
 František Maxmilian Kaňka
 Lurago d'Erba, commune de la province de Côme dans la région Lombardie en Italie.
 Lurago Marinone, commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie en Italie.

Architecte italien du XVIIe siècle
Architecte italien du XVIIIe siècle
Architecte baroque italien